Scivoletto ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Scivoletto (1925–2016), italienischer Soziologe
 Concetto Scivoletto (* 1945), italienischer Politiker
 Luca Scivoletto (* 1981), italienischer Filmregisseur
 Nino Scivoletto (1923–2008), italienischer Klassischer Philologe